

Anno 
 252 o 252 a.C.

Codici 
 252 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio radioastronomico Goldstone DSS 13, di Fort Irwin, nel deserto del Mojave, in Arizona

Matematica 
 252 – numero